Мартіна Навратілова виграла титул, перемігши у фіналі Кріс Еверт-Ллойд з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Кріс Еверт-Ллойд (фінал)
  Венді Тернбулл (4-те коло)
  Мануела Малєєва (2-ге коло)
  Клаудія Коде-Кільш (1-ше коло)
  Гелена Сукова (2-ге коло)
  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
  Зіна Гаррісон (3-тє коло)
  Кеті Джордан (4-те коло)
  Карлінг Бассетт (півфінал)
  Бонні Гадушек (3-тє коло)
  Барбара Поттер (чвертьфінал)
  Андреа Темешварі (чвертьфінал)
  Пем Кеселі (4-те коло)
  Катаріна Ліндквіст (4-те коло)
  Сільвія Ганіка (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Lipton International Players Championships 1985 Draw (Archived 2009-07-29)

Жінки, одиночний розряд